Termenul Jarvis poate fi:

Nume de persoană:
 Eugene Jarvis, un programator de jocuri pentru computer din SUA
 Frank Jarvis, un atlet nord-american
 Graham Jarvis, actor canadian
 Gregory Jarvis, astronaut nord-american
 John Arthur Jarvis, sportiv și campion la întreceri nautice, englez

Nave din flota militară USA:
 USS Jarvis (DD-38), din primul război mondial
 USS Jarvis (DD-393), din al doilea război mondial
 USS Jarvis (DD-799), din al doilea război mondial participând și la războiul din Coreea

alte denumiri:
Jarvis (Asteroid)
Numele unui crater vulcanic de pe lună
Insula Jarvis din Oceanul Pacific de sud situată între Hawaii și Insulele Cook este o insulă nelocuită cu o suprafață de 4,5 km² ce aparține SUA